Ricardo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Rodríguez (Komponist) (1877–1951), argentinischer Komponist
 Ricardo Rodríguez (Rennfahrer) (1942–1962), mexikanischer Automobilrennfahrer
 Ricardo Rodríguez (Schauspieler), spanischer Schauspieler 
 Ricardo Rodríguez (Bobfahrer) (* 1967), mexikanischer Bobfahrer
 Ricardo Rodríguez (Fußballtrainer) (* 1974), spanischer Fußballtrainer
 Ricardo Rodríguez (Baseballspieler) (* 1978), dominikanischer Baseballspieler
 Ricardo Rodríguez (Fussballspieler) (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Ricardo Rodríguez (Tennisspieler) (* 1993), venezolanischer Tennisspieler
 Ricardo Rodríguez-Cavazos (* 1940), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Ricardo Augusto Rodríguez Álvarez (* 1962), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Lima